Ноайак (фр. Noailhac, окс. Noalhac) — многозначный термин, топоним.

 Ноайак — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Ноайак — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Ноайак — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.